Президент на Франция, официално наричан Президент на Републиката е избираема длъжност във Френската република. Четири от петте френски републики са имали президенти в качеството си на държавен глава. Правомощията на президента, неговите функции и задължения, както и връзките с френското правителство, се определят от френската конституция. Във всяка от досегашните френски конституции те са различни.

Президент на Франция е Еманюел Макрон, встъпил в длъжност на 14 май 2017 година.

Списък с президентите на Франция

Външни препратки 
 Официален сайт на президента на Франция